Нут:
 Нут (род) () — род травянистых и кустарниковых цветковых растений семейства .
 Нут бараний () — вид травянистых растений семейства бобовых; нутом также называют пасту «хумус» из нута.
 Нут (мифология) — древнеегипетская богиня Неба.
 Нут (Нидерланды) () — населённый пункт в Нидерландах.
 (306367) Нут — астероид из группы аполлонов.
 Нут, Пенн (1906—1985) — камбоджийский политик, семь раз занимавший пост премьер-министра Камбоджи.
 Нут Ганрей — персонаж киносаги «Звёздные войны», вице-король Торговой Федерации.